Альфо́нс Мари́я Му́ха (; 24 июля 1860, Иванчице, Моравия, Австро-Венгрия — 14 июля 1939, Прага, Протекторат Богемии и Моравии) — чешский живописец из Моравии, театральный , иллюстратор,  и плакатист, один из наиболее известных представителей стиля ар-нуво.

Жизнь и творчество

Молодые годы 
Альфонс Муха родился в городке Иванчице (Айбеншютц; , ) в Южной Моравии, недалеко от Брно, в семье небогатого судебного чиновника, мораванина Ондрея Мухи, отца шестерых детей от двух браков. Матерью художника была Амалия Муха, дочь богатого мельника (мораванка по отцу и полька по матери). В детстве Альфонс увлекался пением и был принят певчим в хор мальчиков капеллы собора Св. Петра и Павла в Брно, что позволило ему учиться в гимназии. К этому же времени относятся и его первые опыты живописи (акварель «Жанна д’Арк»). По окончании гимназии он пытался поступить в пражскую Академию художеств, но не выдержал экзамены и некоторое время по протекции отца работал писарем в суде своего родного городка. Всё своё свободное время он посвящал занятиям в местном любительском театре — вначале как актёр, затем как декоратор и художник афиш и пригласительных билетов.

В 1879 году Муха был замечен и приглашён в Вену в художественные мастерские Каутский-Бриоши-Бургхардт, в качестве художника театральных декораций. 

После пожара в «Рингтеатре» в 1881 году, приведшего к гибели полутысячи человек и уничтожившего его мастерскую, декораторская фирма потерпела крах, а сам он был настолько потрясён, что покинул Вену и переехал в небольшой моравский городок Микулов (Никольсбург), где работал над украшением родового замка графа Карла Куэна-Беласси, а затем и его парадного дворца Эммахоф (названного в честь Эммы — жены графа) в моравском городе Грушовани. 

Вскоре художник совершил, вместе с супругами Куэн-Беласси, путешествие в Северную Италию и в австрийский Тироль. Там Альфонс Муха некоторое время расписывал стены замка, принадлежавшего брату Куэн-Беласси. Восхищённый талантом юного мораванина, граф согласился оплатить расходы по его учёбе в Мюнхенской академии изящных искусств. Здесь Муха познакомился с Карелом Машеком, Людеком Марольдом и Леонидом Пастернаком и  вскоре возглавил Ассоциацию славянских художников.

Парижский период 
После двух лет занятий в Мюнхене Муха в 1887 году переезжает в Париж и поступает в Академию Жюлиана, а затем в Академию Коларосси, наиболее известные художественные школы своего времени. Однако, в том же 1887 году граф Куэн-Беласси покончил с собой. Муха остался без средств к существованию. Ему пришлось прервать системные занятия живописью и зарабатывать на жизнь изготовлением рекламных плакатов, афиш, календарей, ресторанных меню, приглашений, визитных карточек. Его мастерская находится над рестораном мадам Шарлотты, в течение некоторого времени он делил её с Ван Гогом. Здесь же, у Шарлотты, Муха познакомился с художниками Выспяньским, Веркаде, Мехоффером, Подковиньским и Слевиньским.

Иногда случались серьёзные заказы. Так, в 1892 году Муха проиллюстрировал многотомный труд «Сцены и эпизоды из истории Германии», французского историка Шарля Сеньобоса. Обращение к великим людям и великим событиям не только германского, но и общеевропейского прошлого обогатило художника ценным опытом, который впоследствии пригодился ему при работе над своим самым знаменитым творением — «Славянской эпопеей».

Поворот в судьбе моравского гения наступил в 1893 году, когда накануне Рождества он получил от театра «Ренессанс», казалось бы, ничем не примечательный заказ на афишу премьеры представления «Жисмонда» с участием великой актрисы Сары Бернар. Остальные художники были недоступны в преддверии праздника, и Муха согласился выполнить заказ. Эта работа моментально сделала его едва ли не самым популярным художником в Париже. Восхищенная Сара Бернар пожелала познакомиться с неизвестным художником, и по её настоянию он получил место главного декоратора театра. За последующие шесть лет из-под его кисти вышло множество афиш к спектаклям, к самым известным из которых относятся «Дама с камелиями», «Медея», «Самаритянка», «Тоска» и «Гамлет», а также декорации её постановок, костюмы и украшения. Существует мнение, что некоторое время Муха был также любовником знаменитой актрисы. Однако переписка Мухи с женой, а также с Сарой Бернар свидетельствует об обратном.

В эти годы он приобрел широкую известность как автор этикеток и виньеток разнообразных товаров — от шампанского и бисквитов до велосипедов и спичек, а также как дизайнер ювелирных украшений, интерьеров, предметов прикладного искусства (ковры, портьеры и т. д.). Вплоть до 1923 года Альфонс Муха сотрудничал с французским ювелиром Жоржем Фуке, который заказывал у него  и аксессуаров, кроме того, Муха оформил интерьеры торгового дома Фуке, открывшегося в 1901 году. От заказов не было отбоя. Газеты писали о феномене Мухи, в Париже даже появилось новое понятие — «La Femme Muchas». Роскошные, чувственные и томные «женщины Мухи» тиражировались моментально и расходились тысячными тиражами в плакатах, открытках, игральных картах… Кабинеты светских эстетов, залы лучших ресторанов, дамские будуары украшали шелковые панно, календари и эстампы мастера. В этом же стиле были созданы красочные графические серии «Времена года», «Цветы», «Деревья», «Месяцы», «Звёзды», «Искусства», «Драгоценные камни», которые до сих пор тиражируются в виде арт-постеров (и подвергаются беззастенчивому плагиату на всех уровнях). Одно из известнейших парижских графических издательств, «Шампенуа» (Le Champenois), заключает с ним эксклюзивный контракт на его прикладное творчество.

Все работы Мухи отличаются своеобразным неповторимым стилем. Центром композиции, как правило, является молодая здоровая женщина славянской внешности в свободной одежде, с роскошной короной волос, утопающая в море цветов — иногда томно-пленительная, иногда загадочная, иногда грациозная, иногда неприступно-роковая, но всегда обаятельная и миловидная. Картины обрамляют замысловатые растительные орнаменты, не скрывающие своего византийского или восточного происхождения. В этом же стиле были выполнены и литографии Мухи, иллюстрировавшие «Ильзу, принцессу Триполийскую» Робера де Флёра… В отличие от тревожных картин современных ему мастеров — Климта, Врубеля, Бакста — произведения Альфонса Мухи дышат спокойствием и негой.

В 1895 году Муха входит в круг символистов «Салон ста» (Salon des Cent), группировавшихся вокруг небольшой одноимённой художественной галереи, к которому принадлежали такие личности как художники Боннар, Тулуз-Лотрек, Грассе, поэты Верлен, Малларме и другие. В число его знакомых входят братья Люмьер, вместе с которыми он участвует в опытах по кинематографии, и Стриндберг. Начиная с 1897 года он организует персональные выставки в Париже и других городах Европы, включая Прагу, пользующиеся огромным успехом, журнал La Plume посвящает ему специальный номер. В 1900 году Муха принимает участие в отделке павильона Боснии и Герцеговины на Всемирной выставке в Париже. Это событие побудило его заинтересоваться историей славян, что в дальнейшем привело к созданию цикла «Славянская эпопея».

Американский период 
В 1906 году Муха женился на своей ученице Марии Хитиловой (в семье родились дочь Ярослава и сын Иржи, позднее — известный журналист, писатель, сценарист, умер в 1991 г.). Одновременно он принимает предложение Американского общества иллюстраторов и переезжает в США, где жил и работал до 1910 года и считался крупнейшим художником современности. Муха преподавал в Художественном институте Чикаго, а в 1908 году создал декорации для Немецкого театра в Нью-Йорке… Однако несмотря на громкий успех (Муха снискал себе славу портретиста и автора обложек иллюстрированных журналов), тамошняя жизнь тяготила его своим коммерциализмом, и он не порывал с мечтами вернуться в Чехию. К тому времени он решил, что его прежнее творчество исчерпало себя, и задумывался о создании грандиозного цикла эпических картин на тему истории славян.

Возвращение на родину 

Сразу же после возвращения в Чехию в огромном Хрустальном зале замка Збирог недалеко от Праги он принялся за работу. В течение последующих восемнадцати лет из-под его кисти вышло двадцать монументальных полотен, изображающих переломные вехи в истории славянских народов, в частности, «Славяне на исторической родине» («Славяне на прародине»), «Симеон, царь Болгарии», «Проповедь магистра Яна Гуса», «После Грюнвальдского сражения», «Ян Коменский покидает родину» и «Отмена крепостного права на Руси». В эти же годы он работает над интерьерами самых известных зданий Праги в стиле модерн — Муниципального дома, отелей «Европа» и «Империал», создает эскиз главного витража достраиваемого собора Святого Вита в Пражском Граде.

После образования в 1918 году независимой Чехословакии Муха поглощен созданием «официального» графического стиля нового государства: его таланту принадлежат образцы первых банкнот и почтовых марок страны, один из вариантов государственного герба и даже правительственные бланки и конверты.

В 1928 году Муха заканчивает свою «Славянскую эпопею» и дарит её городу Праге. Вследствие того, что в тогдашней Праге не нашлось галереи, которая могла бы разместить её всю целиком, она временно экспонировалась в , после войны была помещена в замке в городке Моравский Крумлов (с 1963 по 2011 годы), затем снова в Выставочном дворце в Праге.

К концу его жизни интерес к нему был потерян: в Чехословакии 1930-х годов (период расцвета функционализма), а также в социалистический период его творчество считалось устаревшим и чрезмерно националистическим.

Патриотизм художника (не столько моравский или чешский, сколько общеславянский) был настолько известным, что власти гитлеровской Германии включили его в список врагов III Рейха — несмотря даже на весьма значительный вклад Альфонса Мухи в немецкую культуру. После захвата Праги в марте 1939 года, гестапо несколько раз арестовывало престарелого художника и подвергало допросам, в результате чего он заболел пневмонией и скончался 14 июля 1939 года. Альфонс Муха был похоронен на Вышеградском кладбище.

Масонская деятельность 
В 1898 году, проживая в Париже, Альфонс Муха прошёл посвящение в масонской ложе. После образования Чехословакии в 1918 году он активно участвовал в создании первой чешскоговорящей ложи. В 1923 году он стал великим мастером новой Великой ложи Чехословакии, а в 1930 году — суверенным великим командором Верховного совета ДПШУ Чехословакии.

Масонский символизм отражен в картинах Альфонса Мухи, особенно в сборнике «Le Pater».

Память 
Творчеству Альфонса Мухи посвящены музей в Праге, экспозиция цикла «Славянская эпопея» в Моравском Крумлове и выставка о ранних годах его жизни в отреставрированном здании бывшего суда в Иванчице. Произведения Мухи входят в коллекции многих видных музеев и галерей мира. В настоящее время разрабатываются планы строительства в пражском парке Стромовка, недалеко от бывшего выставочного комплекса, специального здания для экспонирования «Славянской эпопеи».

В честь Альфонса Мухи назван астероид № 5122.

Галерея

См. также 

Статьи об отдельных картинах

Примечания

Литература 
 Токарев Д. «Ничего не изменилось за две тысячи лет». Русская тема в творчестве Альфонса Мухи // Искусствознание. — 2012. — № 3—4. — С. 376—389.

Ссылки 
 
 Официальный сайт фонда А. Мухи
 Работы Альфонса Мухи
 Альфонс Муха. Превращая «земное» в искусство
 Альфонс Муха и его шедевры в стиле модерн 
 Около 300 работ Альфонса Мухи
 Альфонс Муха(Славянская эпопея)
 Альфонс Муха: Цветы и грезы Арт Нуво
 «Славянская эпопея» Альфонс Муха
 Veletržní palác (Kontakty)
 Автопортрет в масонском облачении

Члены Чешской академии наук и искусств
 
Славянская эпопея
История Чехии
История Моравии
Обучавшиеся в Академии Коларосси
Члены Венского сецессиона
Масоны Чехии
Похороненные на Вышеградском кладбище